Vétéran, ou en , peut avoir plusieurs significations :
 un vétéran, dans le sens militaire, est un combattant expérimenté revenu vivant d'une guerre ; on parle également d'ancien combattant si certaines conditions sont remplies :
 on distingue notamment les unités de vétérans de l'armée d'Afrique (bataillons ou compagnies principalement), composés d'anciens militaires ayant 45 ans maximum, qui ont participé à la conquête de l'Algérie par la France ;
 par extension, en sport, un vétéran est un sportif passé quarante ans, les limites d'âge variant d'ailleurs d'un sport à l'autre, voir Catégorie (sports) ;
 le Veterans Stadium, un ancien stade situé à Philadelphie aux États-Unis ;
 le Vétéran, un navire de guerre français ;
 Veteran, un film sud-coréen de Ryoo Seung-wan sorti en 2015, l'un des plus gros succès du cinéma de ce pays ;
 Un véhicule vétéran, dans le droit suisse.
 Le Vétéran (The Marksman) est un film américain de Robert Lorenz prévu pour 2021.
 The Veterans est un duo rock pop belge actif de 1979 à 1982.

 Veteran, une ville située dans le comté de Chemung, dans l' État de New York, aux États-Unis
Vocabulaire sportif